Dixon Corner ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Dixon Corner (Alabama), im Mobile County
 Dixon Corner (Maine), im Kennebec County
 Dixon Corner (Pennsylvania), im Jefferson County